Etnologia
 Ngoni – plemię afrykańskie z grupy Bantu

 Sztuka
 Ngoni Instrument zachodnioafrykański, spokrewniony z Banjo